Aus der venezianischen Familie Falier (Faletro) stammen:

Vitale Falier, Doge von Venedig
Ordelafo Faliero, Doge von Venedig
Benedictus Faletro, Patriarch von Grado 
Marino Falier, Doge von Venedig

Aus dem kretischen Zweig dieser venezianischen Familie stammt:
Marinos Phalieros, kretisch-venezianischer Dichter

Eine literarische Figur:

 Paola Falier, die Frau von Commissario Brunetti und Tochter des Conte Orazio Falier in den Kriminalromanen von Donna Leon